Наумовское — название населённых пунктов.

Россия 
 Наумовское — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Наумовское — деревня в Чагодощенском районе Вологодской области.
 Наумовское — деревня в Каширском районе Московской области.
 Наумовское — деревня в Боровичском районе Новгородской области.
 Наумовское — деревня в Торопецком районе Тверской области.
 Наумовское — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.
 Наумовское — деревня в Ярославском районе Ярославской области.

Украина 
 Наумовское — село в Нежинском районе Черниговской области.

См. также 
 Наумовское сельское поселение